Боэму́нд () — имя нескольких правителей Антиохийского княжества, а затем — и Графства Триполи.
 Боэмунд I — первый князь Антиохии (1098—1111).
 Боэмунд II — князь Антиохии (1111—1131).
 Боэмунд III — князь Антиохии (1163—1201).
 Боэмунд IV — князь Антиохии (1201—1205, 1208—1216, 1219—1233), граф Триполи (1187—1233).
 Боэмунд V — князь Антиохии и граф Триполи (1233—1252).
 Боэмунд VI — князь Антиохии и граф Триполи (1252—1275).
 Боэмунд VII — граф Триполи и титулярный князь Антиохии (1275—1287).